Södregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södregöl (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (8,59 ha)
Södregöl (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Södregöl (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Södregöl (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Södregöl (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Södregöl (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn